El-Sayed oder El Sayed ist der Familienname folgender Personen:
 Abdel-Wahed El-Sayed (* 1977), ägyptischer Fußballtorhüter
 Ahmad El-Sayed (* 1980), ägyptischer Fußballspieler
 Ahmed Abdelmaqsoud El-Sayed (* 1989), katarischer Fußballspieler
 Amira El Sayed (* 1991), österreichisch-ägyptische Schauspielerin
 Arafa El-Sayed (* 1988), ägyptischer Fußballspieler
 Gamal El-Sayed, ägyptischer Fußballspieler

 Magdy El-Sayed (* 1970), ägyptischer Fußballspieler
 Marc El-Sayed (* 1991), deutscher Eishockeyspieler

 Mostafa El-Sayed (* 1933), ägyptisch-US-amerikanischer Chemiker
 Nader El-Sayed (* 1972), ägyptischer Fußballtorwart
 Nour El-Sayed (* 1984), ägyptischer Fußballspieler
 Osman El-Sayed (1930–2013), ägyptischer Ringer
 Reda El-Sayed (* 1972), ägyptischer Fußballspieler
 Sam El Sayed, Schweizer Pokerspieler
 Sinan El Sayed (* 2001), deutscher Schauspieler
 Taha El-Sayed, ägyptischer Fußballspieler
 Tarek El-Sayed (* 1978), ägyptischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Elsayed (Begriffsklärung)
 al-Sayed (Begriffsklärung)
 Sayed (Begriffsklärung)
 Sayyid (Begriffsklärung)